Jan Kamiński (ur. ok. 1773) – major powstania kościuszkowskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Nepomucen Kamiński (1777–1855) – aktor, pisarz, reżyser
 Jan Kamiński – podoficer Pułku 2-go Ułanów odznaczony Orderem Virtuti Militari (20 kwietnia 1831)
 Jan Kamiński (1870–1929) – tytularny generał brygady Wojska Polskiego, doktor medycyny
 Jan Stanisław Kamiński (ur. 1886) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Jan Kamiński ps. „Janek” (1888–1935) – posterunkowy Policji Państwowej, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (3 czerwca 1933)
 Jan Kamiński ps. „Huk” (1892–1970) – major audytor Wojska Polskiego, doktor praw, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937), Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi
 Jan Olimpiusz Kamiński (1893–1986) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Kamiński (1893) – sierżant 86 Pułku Piechoty, kawaler Virtuti Militari
 Jan Kamiński (ur. 1894) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Jan Kamiński (ur. 1895) – plutonowy Wojska Polskiego, podoficer 3 pp Legionów Polskich, inwalida wojenny (ociemniały), odznaczony Srebrnym Medalem Waleczności 1. klasy (10 sierpnia 1917) oraz Krzyżem Niepodległości (15 kwietnia 1932 i 17 marca 1932)
 Jan Kamiński – członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Jan Kamiński (ur. 1892) – elektromonter, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Jan Kamiński – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Jan Kamiński (ur. 1897) – księgarz, żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Jan Kamiński (ur. 1899) – żołnierz 5 pp Legionów Polskich, odznaczony Medalem Niepodległości (5 sierpnia 1937) i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych
 Jan Kamiński (ur. 1903) – robotnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 września 1932)
 Jan Kamiński (1907 lub 1917-1944) – piekarz, kapral Wojska Polskiego, konspirator ZWZ/AK, radziecki dywersant, prawa ręka agenta „Nikołaja Graczowa”
 Jan Kamiński (1912–1944) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Kamiński (1922–2016) – polityk, poseł na Sejm PRL VI, VII i VIII kadencji, minister
 Jan Kamiński (ur. 1947) – pisarz
 Jan Kamiński (ur. 1955) – polityk, poseł VI kadencji
 Jan Kamiński (1992-) – polski jeździec, specjalizujący się we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, olimpijczyk z Tokio w 2021 r.

Przypisy